Charles-Félix Frébault (1825-1902), homme politique français ;
 Charles Victor Frébault (1813-1888), général et homme politique français ;
 Élie Frébault (1827-1911), journaliste, chansonnier et auteur dramatique français ;
 Joëlle Frébault (), femme politique française ;
 Pierre Frébault (1959- ), homme politique français.